Мельгар-де-Фернаменталь () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 109 км². Население — 1872 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан в 950 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса